Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Eva Pfaff che hanno battuto in finale Elizabeth Little e Yvonne Vermaak 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Regina Maršíková /  Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (Campionesse)

 Nerida Gregory /  Marie Neumannová (semifinali)
 Marjorie Blackwood /  Mimi Wikstedt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1981